Дмитрий Кононенко:
 Кононенко, Дмитрий Александрович (род. 1988) — украинский шахматист, гроссмейстер (2007).
 Кононенко, Дмитрий Халарович (род. 1977) — российский политик, депутат Госдумы 6-го созыва.